Harold Popovich foi um linguista norte-americano e missionário do SIL que, juntamente com sua esposa, a antropóloga Frances Popovich, descreveu parcialmente a língua e a cultura maxakali. O casal Popovich viveu entre os índios Maxakalí de 1958 a 1987 e juntos escreveram vários trabalhos sobre a relação de parentesco, a organização social, a religião e a língua do povo Maxakalí.

Seus trabalhos sobre a língua Maxakalí são juntos a mais completa descrição sobre a língua e serviram como base para estudos subsequentes. Harold Popovich elaborou um alfabeto fonêmico e cartilhas de alfabetização com as quais alguns monitores foram alfabetizados por Popovich. Por meio do alfabeto fonêmico, Popovich também traduziu o novo testamento para o Maxakalí, publicado pelo SIL.

A alfabetização tinha provavelmente o objetivo de evangelizar os índios e permitir assim a leitura dos evangelhos. Os monitores alfabetizados por Popovich tornaram-se mais tarde os primeiros professores do Programa de Implantação de Escolas Indígenas (PIEI) do Governo do Estado de Minas Gerais.

Estudos
Rodrigues (1985)
Pereira (1992)
Wetzels (1995)
Araújo (2000)
Campos (2007)

Popovich, Harold